Ferreiro ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Ferreiro (* 1952), US-amerikanischer Historiker
 Celso Emilio Ferreiro (1912–1979), spanisch-galicischer Schriftsteller und Journalist
 Franco Ferreiro (* 1984), brasilianischer Tennisspieler
 Iván Ferreiro (* 1970), galizischer Musiker
 Rafael Mijares Ferreiro (1948–1996), mexikanischer Botschafter
 Roberto Ferreiro (1935–2017), argentinischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Ferreiró
 Ferreiros
 Ferrero